Mörder steht für:

 eine Person, die einen Mord begangen hat
 Mörder (Adelsgeschlecht) (auch: Morder), pommersche Adelsfamilie
 Mörder (Berg) oder Mörter (515,1 m), Zeugenberg der Ellwanger Berge bei Birkhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
mehrjähriges männliches Tier von Rot- und Rehwild ohne Enden im Gehörn

Der Mörder steht für:
 Der Mörder, Erzählung von Arthur Schnitzler (1911)
 Der Mörder (1963) (Le Meurtrier), französisch-deutsch-italienischer Spielfilm von Claude Autant-Lara
 Der Mörder (1979), deutscher Spielfilm von Ottokar Runze
 Der Mörder (1984), Verfilmung der Arthur-Schnitzler-Erzählung (Regie: Anton Reitzenstein)

Siehe auch:
 Der unwahrscheinliche Mörder
 Die Mörderin